Турниры по софтболу Азиатских игр — соревнования для национальных софтбольных сборных команд стран Азии, проводимые в рамках Азиатских игр под эгидой Конфедерации софтбола Азии (SCA) и Олимпийского Совета Азии.
 
Азиатские игры проводятся с 1951 года. С 1954 — раз в 4 года. Софтбол включён в программу соревнований в 1990 году (XI игры).

В Играх принимают участие только женские софтбольные сборные. Побеждали в турнирах команды двух стран — Японии (5 раз) и Китая (3).

Призёры Азиатских игр

Женщины

Участники и результаты

Ссылки 
 Турниры по софтболу Азиатских игр на сайте Конфедерации софтбола Азии (SCA) (веб-архив)